Мисс Вселенная 1986 () — 35-й ежегодный конкурс красоты, проводился 21 июля 1986 года в ATLAPA Convention Center, в столице Панамы, Панама. За победу в нём соревновалось 77 претенденток. Победительницей стала представительница Венесуэлы, 22-летняя Барбара Паласиос Тейде.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  3-я Вице-мисс
  4-я Вице-мисс
  Топ-10 Полуфиналистки
 (#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
 Бразилия
 Колумбия
 Пуэрто-Рико
 США
 Заир
 Швейцария
 Венесуэла
 Польша
 Финляндия
 Чили

Топ-5 
 США
 Финляндия
 Польша
 Венесуэла
 Колумбия

Фоновая музыка 
 Открывающий номер: «Headed for the Future» — Нил Даймонд (Кавер-версия)
 Выход в вечерних платьях: «That’s what friends are for» и «You are so beautiful» — младшие сёстры

Участницы 

  — María de los Ángeles Fernández Espadero
  — Mildred Jacqueline «Jacky» Semeleer
  — Christina Lucinda Bucat
  — Manuela Redtenbacher
  — Marie Brown
  — Roslyn Irene Williams
  — Goedele Maria Liekens
  — Romy Ellen Taegar
  — Elizabeth O’Connor D’Arlach
  — Deise Nunes de Souza
  — Shereen Desmona Flax
  — Renee Newhouse
  — Mariana Villasante Aravena
  — María Mónica Urbina Pugliesse
  — Lorna Sawtell
  — Aurora Velásquez Arigño
  — Marie Françoise Kouame
  — Christine Joyce Denise Sibilo
  — Christina Vassaliadou
  — Helena Christensen
  — Lissette Chamorro
  — Verónica Lucía Sevilla Ledergerber
  — Vicky Elizabeth Cañas Álvarez
  — Joanne Ruth Sedgley
  — Tuula Irmeli Polvi
  — Catherine Carew
  — Rose Marie Eunson
  — Birgit Jahn
  — Gail Anne May Francis
  — Vasilia «Silia» Mantaki
  — Dina Ann Reyes Salas
  — Christa Kalula Wellman Girón
  — Caroline Veldkamp †
  — Sandra Natalie Navarrete Romero
  — Robin Mae San Lee
  — Thora Thrastardóttir
  — Mehr Jessia
  — Karen Ann Shevlin
  — Nilly Drucker

  — Susanna Huckstep
  — Liliana Antoinette Cisneros
  — Hiroko Esaki
  — Bae Young-ran
  — Reine Philip Barakat
  — Martine Christine Georgette Pilot
  — Betty Chee Nyuk Pit
  — Antoinette Zerafa
  — Alejandrina «Connie» Carranza Ancheta
  — Christine Atkinson
  — Christine Guerrero
  — Tone Anette Henriksen
  — Gilda García López
  — Anna Wild
  — Johanna Kelmer Joja
  — Karin Mercedes Lindemann García
  — Violeta Asela Enriquez Naluz
  — Brygida Elzbieta Bziukiewicz
  — Mariana Dias Carriço
  — Elizabeth Robison Latalladi
  — Geneviève Lebon
  — Natalie M. Devlin
  — Farah Lange
  — Concepción «Concha» Isabel Tur Espinosa
  — Indra Kumari
  — Anne Lena Rahmberg
  — Eveline Nicole Glanzmann
  — Thaveeporn Klungpoy
  — Candace Jennings
  — Demet Başdemir
  — Barbara Bulah Mae Capron
  — Norma Silvana García Lapitz
  — Christiane Crane Fichtner
  — Jasmine Olivia Turner
  — Bárbara Palacios Teyde
  — Tracey Rowlands
  — Tui Kaye Hunt
  — Aimee Likobe Dobala

Предварительные результаты по купальникам

Участие в других конкурсах красоты 
 Мисс Мира
 1979: Американский Виргинские острова
 1985: Гибралтар, Швейцария (6-я Вице Мисс) и Теркс и Кайкос
 1986: Барбадос, Бельгия, Франция, Гамбия и Люксембург

 Мисс Интернешнл
 1985: Ирландия
 1986: Австралия, Австрия, Кот-д’Ивуар, Голландия (полуфиналистка) и Пуэрто-Рико (полуфиналистка)

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты с указанием телеканалов:

 : América 2
 : P4A-TV
 : Seven Network
 : TW1
 : ZNS-TV
 : ZBM-TV
 : VRT
 : Unitel
 : SBT
 : БНТ 1
 : CBC Television
 : TVN
 : JES
 : PJC-TV
 : Teletica
 : RIK 1
 : DR1
 : Gamavision
 : ETV
 : YLE TV1
 : TF1
 : ARD
 : ΕΤ1
 : KUAM-LP
 : 4VMR-TV
 : NPO 2
 : Canal 11
 : TVB Pearl
 : m1
 : DD National
 : RTÉ One
 : Первый канал
 : Rai 1
 : Ination TV
 : ABC

 : KBS
 : Télé Liban
 : Martinique 1re
 : TV1
 : TVM
 : Televisa
 : Namibia Broadcasting Corporation
 : TV One
 : WSZE
 : NRK1
 : RPC Canal 4
 : TV Cerro Cora
 : ATV
 : GMA Radio-Television Arts
 : TVP1
 : RTP1
 : TVR1
 : ЦТ СССР
 : South African Broadcasting Corporation
 : SBC Fifth Frequency
 : La 1
 : Sri Lanka Rupavahini Corporation
 : SF 1
 : SVT1
 : CTS
 : MCOT
 : WIV-TV
 : CCN TV6
 : BBC One
 : CBS
 : WBNB-TV
 : TVN
 : Venevisión

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1986
 Мисс Интернешнл 1986

Ссылки 
 Мисс Вселенная 1986
 Beauty pageants Worldwide 
 Jimmy’s Pageant Page

Мисс Вселенная
1986 год в Панаме
События 21 июля
Июль 1986 года